Arsenio Lupin – personaggio immaginario ideato da Maurice Leblanc nel 1905
 Arsenio Lupin – film del 2004 diretto da Jean-Paul Salomé
 Arsenio Lupin – serie televisiva co-prodotta da vari paesi negli anni settanta